29402 Obelix è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1996, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0881629 UA e da un'eccentricità di 0,0381750, inclinata di 8,22588° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1996
Obelix